Diebsgraben ist ein Gewässername:

 Diebsgraben (Bracheler Fließ), rechter Zufluss des Bracheler Fließes (zum Linnicher Mühlenteich) bei Himmerich, Stadtteil Randerath, Heinsberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Diebsgraben (Grundgraben), linker Oberlauf des Grundgrabens (Abschnittsname des Oberaugrabens, zur Rodach, zur Itz) vor Lempertshausen, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Diebsgraben (Kötteler Schar), rechter Zufluss der Kötteler Schar (zur Wurm) in Dremmen, Stadt Heinsberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Diebsgraben (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs (zur Donau) bei Heuweg, Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Diebesgraben
 Diebgraben, rechter Zufluss der Pegnitz bei Reichenschwand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Diebsklinge